Багратио́новск — топоним в Калининградской области России.

 Багратионовск — город, административный центр Багратионовского района (городского округа).
 Багратионовск — железнодорожная станция 5 класса на 36,8 километре линии Калининград-Пассажирский — Багратионовск (эксп.) Калининградской железной дороги.
 Багратионовск (эксп.) — упразднённая железнодорожная станция Калининградской железной дороги. Код 102308.